Стефані Форец (; нар. 3 травня 1981) — колишня французька тенісистка.
Здобула сім одиночних та тринадцять парних титулів туру ITF. 
Найвищу одиночну позицію рейтингу WTA — ранг 62 досягнула 24 лютого 2003, парну — ранг 42 — 19 травня 2008 року.

Фінали WTA

Парний розряд: 2 (0–2)

Виступи у турнірах Великого шоломаs

Одиночний розряд

Парний розряд

Посилання 
 
 
 

Французькі тенісистки
Уродженці Франції